Рихер:

 Рихер (ум. 973) — граф Монса с 964, вице-герцог Нижней Лотарингии в с 968.
 Рихер Реймский (между 940 и 950—после 998) — монах монастыря Св. Ремигия в Реймсе.
 Рихер — епископ Льежа (920—945)